Norbert Wojtuszek (ur. 5 października 2001 w Krakowie) – polski piłkarz występujący na pozycji środkowego lub prawego pomocnika w polskim klubie Górnik Zabrze. Wychowanek krakowskich klubów - Krakusa Nowa Huta, Progresu i Cracovii, w swojej karierze grał także w Pogoni Siedlce.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Piłkarze Pogoni Siedlce
Piłkarze Górnika Zabrze
Polscy piłkarze
Ludzie urodzeni w Krakowie
Urodzeni w 2001